Соломонс (Solomons) — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1950) — южноафриканский тренер по регби, тренер клуба Чемпионата Англии «Вустер» (с 2017).
 Соломонс, Анзель (род. 1978) — южноафриканская шахматистка.
  (1885—1965) — ирландский регбист и революционер, игрок сборной Ирландии.
  (род. 1955) — южноафриканский футбольный тренер, обладатель Кубка ЮАР в составе клуба «Сантос» (2003).
  (род. 1940) — американский танцор, хореограф и критик.
  (1902—1965) — британский политический и общественный деятель, член Палаты общин (1964—1965).
  (род. 1969) — британский кинокритик, председатель Лондонского кружка кинокритиков (2008—2014).
  (1902—1979) — британский боксёрский промоутер, член Международного зала славы бокса (с 1995).
 Соломонс, Дин (род. 1999) — южноафриканский футболист, защитник.
  (род. 1969) — израильский видеохудожник, чьи работы входят в частности в собрание Израильского музея.
 Соломонс, Дэвид — британский писатель, лауреат Британской книжной премии за лучшую книгу для детей (2016).
  (род. 1963) — британский игрок в дартс, победительница турнира World Masters (1988—1989, 1993, 1997) и Кубка мира Всемирной федерации дартса в одиночном и парном разряде (1995).
  (1922—1991) — австралийский политик, президент Аграрной партии (1974—1978).
  (род. 1987) — шри-ланкийский крикетчик, победитель Провинциального турнира по однодневному крикету в составе команды Галле (2018).
  (1882—1968) — ирландская художница-портретистка, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Ирландии.

См. также